Суперлига 2010/2011 () — 71-й официальный чемпионат Албании по футболу, в котором выступали 12 команд Высшей Лиги. Турнир начался 21 июля 2010 года, завершившись 16 мая 2011. Чемпионом стала команда «Скендербеу», не позволив «Тиране» защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Kampionati shqiptar 2010/2011. Spieltag / Tabelle 

2010/2011
Албания
Спорт в Албании в 2010 году
Албания
2011 год в Албании